Reichsburg puede referirse a los siguientes artículos:

 Reichsburg, término alemán para los castillos imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico.
 Reichsburg Kyffhausen, castillo montano medieval en ruinas de Turingia, Alemania.
 Reichsburg Cochem, castillo alemán del valle del Mosela.
 Reichsburg Trifels, castillo del bosque del Palatinado (Renania-Palatinado, Alemania).